Jax (Haute-Loire), een gemeente in het Franse departement Haute-Loire
Jax (Mortal Kombat), een personage uit de spellenreeks Mortal Kombat
Jax Novoa, een personage uit de Amerikaanse jeugdserie Every Witch Way